Мейстарадейлдин 1950 () — 8-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1950
Фарерские острова
1950 год на Фарерских островах